Alexandros – forma greca del nome proprio di persona Alessandro
Alexandros – villaggio del comune di Leucade (Isole Ionie, Grecia)
Aléxandros – trilogia di romanzi scritta da Valerio Massimo Manfredi
Alessandro (Alèxandros) – tragedia di Euripide
Alexandros – poema di Giovanni Pascoli
Alexandros – gruppo musicale rock giapponese

Redirect da mantenere orfani